Трістан та Ізольда:

 Трістан та Ізольда — легендарні персонажі середньовічного лицарського роману XII століття
 Трістан та Ізольда — опера Ріхарда Вагнера
 Трістан та Ізольда — міні-серіал 1998 року
 Трістан та Ізольда — кінофільм 2006 року